Stalingrad steht für:
 Wolgograd, russische Stadt an der Wolga, hieß von 1925 bis 1961 Stalingrad
 Schlacht von Stalingrad, Kesselschlacht im Zweiten Weltkrieg im Winter 1942/1943 
 Stalingrad (1963), Fernsehfilm nach der Vorlage von Theodor Plievier, Regie: Gustav Burmester
 Stalingrad (1989), Kriegsfilm aus dem Jahr 1989, Regie: Juri Oserow
 Stalingrad (1993), Kriegsfilm aus dem Jahr 1993, Regie: Joseph Vilsmaier
 Stalingrad (2013), Kriegsfilm aus dem Jahr 2013, Regie: Fjodor Bondartschuk
 Stalingrad (Dokumentarfilm), mehrere Dokumentarfilme über die Schlacht
 Stalingrad (Métro Paris), Metro-Haltestelle
 Stalingrad (Roman) Roman von Theodor Plievier
 Stalingrad (Album), Album der deutschen Heavy-Metal-Band Accept
 (2250) Stalingrad, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Stalingrad-Klasse, eine Klasse sowjetischer Schlachtschiffe nach dem Zweiten Weltkrieg
 Place de la Bataille-de-Stalingrad, Platz im 19. Arrondissement in Paris
 eine Wohnsiedlung in Karviná in Tschechien
 einen Stadtteil von Žďár nad Sázavou in Tschechien
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1967), ein Passagierschiff, fuhr 1945 bis 1961 als Stalingrad